Lorelai Victoria Gilmore est un personnage interprété par Lauren Graham dans la série télévisée Gilmore Girls.

Lorelai, adolescente d'une famille aisée aux standards sociaux rigoureux, âgée tout juste de 16 ans, met au monde une petite fille qu'elle appellera Lorelai Leigh, dite Rory. Six mois après la naissance de sa fille, Lorelai quitte la maison familiale pour aller vivre à Stars Hollow, un village aux habitants chaleureux et originaux, désirant ardemment s'affranchir de ses parents qu'elle juge contrôlants, particulièrement sa mère, Emily Gilmore, avec laquelle le conflit est ouvert et permanent. Lorelai prend des cours du soir et est embauchée par Mia, qui va lui permettre de résider dans une remise aménagée de son auberge. Quelques années plus tard, Lorelai devient la gérante de l'auberge de Mia et a gagné du gallon. Cependant, être gérante ne lui permet pas d'envoyer sa fille Rory à Chilton, école privée tres réputée. Chilton est le bastion d'étudiants pouvant prétendre accéder à la Ivy League du pays, entre autres, Harvard, université où Rory espère être admise. Rory est brillante et peut certainement se colter aux meilleurs élèves de Chilton. Mais Lorelai n'a pas suffisamment de deniers pour soutenir les frais imposés par la noble institution.  Elle doit alors, bien à reculons, demander à ses parents de lui avancer les sommes nécessaires pour assurer à  Rory un avenir à sa hauteur. Ses parents acceptent, mais à une condition : Lorelai et Rory devront assister chaque vendredi à un souper à la maison familiale. À travers les multiples scènes, délicieuses, des soupers du vendredi, des intrigues amoureuses, scolaires et villageoises seront dépeintes. Lorelai deviendra, entre autres, propriétaire de l'auberge de la Libellule, avec pour associée Sookie St-James, amie fidèle de Lorelai et cheffe absolument passionnée de plats raffinés. La quête d'autonomie de Lorelai sera plus ardue en ce qui a trait à sa vie sentimentale.  Celle-ci ne parvient pas à établir une relation soutenue avec les hommes de sa vie. Elle épouse éventuellement Christopher, le père de Rory. Mais après quelques mois de mariage, ils finiront par se séparer, Chistopher étant persuadé que Luke est l'amour inavoué de Lorelai. Lorelai a toujours eu des sentiments pour Luke, le propriétaire hirsute du café de Stars Hollow, avec lequel elle n'a de cesse de tergiverser dans des ébauches relationnelles qui se terminent invariablement par une rupture. Ce sont pourtant des âmes sœurs...

Lorelai Gilmore est l'un des personnages les plus charmants et attachants de la télévision américaine.

Biographie de fiction

Enfance difficile à Hartford 

Lorelai a été élevée par Emily et Richard Gilmore, un couple de la haute société. Elle est fille unique. Sa relation avec ses parents est conflictuelle. Elle a eu très peu de relations avec son père, Richard, trop occupé par les affaires. Les seules fois où il lui adressait la parole, c'était pour lui faire des reproches. Quant à sa mère, elle a dû la subir pendant 16 ans. Froide, méprisante, Emily Gilmore n'a jamais été une mère affectueuse. Pendant toute son enfance, Lorelai a été obligée de se conduire en parfaite petite bourgeoise et avait horreur de ça. Si d'un point de vue financier, elle n'a jamais manqué de rien, c'est d'amour dont elle a rapidement ressenti le besoin. Très vite, elle s'est rebellée contre cette famille et son milieu. À 16 ans, un événement va tout bousculer dans sa vie. Elle tombe enceinte. Pour Emily et Richard, cette nouvelle s'apparente à la fin du monde ! Leur réputation est entachée. Ils doivent immédiatement trouver une solution pour arranger ça. Ils veulent que Lorelai épouse Christopher, qu'ils vivent chez eux et que Christopher travaille dans la compagnie de Richard. Bien qu'il se dise prêt pour ça, Lorelai ne veut pas lui gâcher sa jeunesse et ses rêves. Elle refuse de briser la vie et la carrière prometteuse de Christopher, et décide alors de faire ses valises et élever sa fille seule, loin de la demeure familiale et la haute société, dans une petite ville du nom de Stars Hollow. Préférant éviter un face à face dramatique, elle laisse juste un mot à ses parents. C'est à ce moment seulement qu'Emily comprend qu'elle vient de perdre sa fille...

Bonheur retrouvé à Stars Hollow 

À Stars Hollow, Lorelai fait l'expérience du bonheur. La jeune femme est inégalable pour se faire immédiatement des amis. Tous les habitants de la petite ville l'accueillent à bras ouverts et a considère rapidement comme une des leurs. Mia, la propriétaire de l'auberge de l'Indépendance, lui offrira le soutien et l'amour dont elle a manqué durant son enfance. Elle va rapidement la considérer comme sa deuxième maman. Parce que se retrouver mère à 16 ans est un défi qu'elle n'aurait pas pu affronter seule. Elle a dû faire énormément de sacrifices. Elle n'a jamais pu aller à l'université, alors qu'elle était promise à une brillante carrière. Mais c'est une battante et elle ne va pas se laisser démonter pour autant. Rapidement, elle décide de reprendre sa vie en main. Elle se fait la promesse de ne pas refaire les mêmes erreurs que sa propre mère en ce qui concerne l'éducation de Rory et de la tenir à l'écart de ses grands-parents.

Le pari est réussi. Mia lui offre du travail dans son auberge et elle prend des cours du soir afin d'ouvrir son propre établissement. Elle ne roule pas sur l'or, mais ce qu'elle gagne lui permet de subvenir aux besoins de Rory. La petite fille grandit sans père, mais l'affection et la tendresse que lui porte sa mère suffit à combler ce vide. Rory se révèle rapidement être une gamine surdouée, tandis que Lorelai, qui a été privée de sa jeunesse, gardera toujours son âme d'enfant, tout en se montrant responsable lorsque c'est nécessaire. Du coup, et du fait de leur faible différence d'âge, une vraie complicité s'installe entre elles. Lorelai est pour Rory plus qu'une mère, c'est une amie, une confidente.

Afin de donner toutes ses chances à Rory, elle l'inscrit dans la prestigieuse école de Chilton. Mais les frais d'inscription sont au-dessus de ses moyens. La seule solution serait que ses parents lui prêtent de l'argent. Pour le bien de Rory, elle décide de ravaler sa fierté et demande de l'aide à Emily et Richard. Évidemment, avec eux, rien n'est jamais gratuit. Bien que Lorelai promette de rembourser la totalité de l'argent, ils exigent que sa fille et sa petite fille viennent souper tous les vendredis soirs à Hartford.

Contrainte, Lorelai va ainsi devoir renouer avec ses parents. Malgré les reproches concernant la manière dont elle a élevé sa fille ou dont elle gère sa vie amoureuse, malgré les coups bas, les manipulations, Lorelai va inévitablement se rapprocher d'eux un peu plus chaque semaine. Elle comprendra que, bien qu'ils ne le montrent pas souvent, ils l'aiment plus que tout et n'ont jamais voulu que son bonheur. Seulement, ils ont une conception du bonheur qui diffère sur beaucoup de points avec la sienne...

Ses relations amoureuses

Christopher Hayden 

Lorelai rencontre Christopher Hayden à l'âge de 6 ans. Ses parents sont de la même classe sociale que Richard et Emily, et connaissent d'ailleurs très bien ceux-ci. Chris et Lorelai se croisent souvent, dans les galas, les réceptions mondaines. Dès l'adolescence, ils tombent sous le charme. Ils ont des tas de projets ensemble. Ils veulent visiter l'Europe à eux deux. Mais l'arrivée de Rory va leur faire changer de plans. Leurs parents avaient prévu qu'ils fassent la fac, puis reprennent le business de leurs ancêtres. Que Lorelai tombe enceinte à 16 ans ne faisait pas partie du programme. Du coup, ils doivent revisiter leurs plans.

Richard décide que Lorelai et Christopher vont se marier, vivre avec lui et Emily, et que Christopher va travailler dans sa société. Chris était prêt à faire ces sacrifices. Il voulait bien se marier avec Lorelai. Mais afin de ne pas briser la brillante carrière de Christopher, celle-ci quitte la maison familiale et les deux amoureux sont forcés de se séparer. Mais Chris n'a pas l'intention d'abandonner sa nouvelle famille. Il revient régulièrement voir sa fille à Stars Hollow, et très souvent Lorelai et lui retombent dans les bras l'un de l'autre avant de se séparer à nouveau. Ce genre de mode de vie leur convient. À Lorelai parce qu'elle est trop indépendante et a toujours eu peur de s'engager, et à Christopher parce qu'il manque de stabilité et aime profondément la liberté.

À la fin de la seconde saison, la veille du mariage de Sookie, la passion va les faire passer la nuit ensemble une fois de plus. Mais cette fois, au réveil, ils se rendent compte qu'ils sont prêts à vivre ensemble. Ils veulent que ça « devienne un mode de vie permanent ». Tous leurs rêves se réduisent à néant lorsque Christopher apprend que Cherry, avec qui il venait de se séparer, est enceinte. Il ne veut pas commettre la même erreur que pour Rory et ne pas être présent pour éduquer son enfant. Il décide de rester avec Cherry. La séparation est un déchirement, aussi bien pour Lorelai, que Rory, Emily et Richard. Tous ont cru pouvoir former une vraie famille. Christopher a déçu une fois de plus...

Il faudra plusieurs années avant que Lorelai et Rory ne puissent digérer ça. Mais pour Christopher non plus ce n'est pas facile. Il se retrouve à nouveau père avec une femme qu'il n'aime plus. Celle-ci finit par le laisser seul avec le bébé. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il perdra son père également. Mais Lorelai ne le laissera jamais tomber. Elle saura être auprès de lui durant les moments les plus durs et lui donner des conseils judicieux pour l'éducation de son enfant. Christopher réalisera que Lorelai est la femme de sa vie et qu'il est passé à côté d'une très belle histoire d'amour. Poussé par Emily, il essayera de reconquérir le cœur de la jeune femme. Mais celle-ci a trouvé l'amour ailleurs... dans les bras de Luke Danes.

Cependant, lorsque Luke se montre plus distant, repousse sans cesse le mariage et refuse de faire des compromis, Lorelai commence à douter. Alors, instinctivement, elle se tourne vers Christopher. Et comme c'est déjà arrivé de nombreuses fois auparavant, ils finissent par passer la nuit ensemble. À la différence près qu'ici, Lorelai est fiancée. Elle rompt avec Luke. Pour la première fois, le moment semble vraiment venu de construire quelque chose ensemble. Ils vont vivre pleinement leur histoire d'amour. La passion qui les relie les poussera même à se marier à Paris. Malheureusement tout chose heureuse a une fin, et Christopher va vite se rendre compte que Lorelai a toujours des sentiments très forts pour Luke...

Max Medina 

Le moins qu'on puisse dire c'est que la relation qu'ont entretenu Max et Lorelai était complètement passionnelle, même charnelle. Dès la première rencontre, ils tombent sous le charme l'un de l'autre, malgré le contexte un peu délicat (rencontre parents-professeurs). Tel un coup de foudre, ils ne se connaissent pas encore qu'ils ne peuvent déjà se passer l'un de l'autre. Voilà une situation qui diffère totalement de la relation qu'aura Lorelai par la suite avec Luke. Max et Lorelai ne peuvent avoir une discussion sérieuse car ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Nombreux sont les éléments qui séparaient les deux amants. D'abord, la peur de Lorelai pour l'engagement. Ensuite, l'empressement de Max pour l'engagement. Ajoutons à cela des sentiments encore bien présents pour Christopher, et plus enfouis pour Luke. Et enfin, Rory. Car celle-ci avait déjà du mal s'adapter à Chilton sans qu'elle soit victime de la moquerie de ses camarades, parce que sa mère embrasse passionnément son professeur de littérature lors de la rencontre parents-professeurs.

Jason Stiles 

C'est sans doute la relation la plus décevante de la série... Pourquoi ? D'abord parce que, bien qu'ils partagent le même humour et n'ont pas de mal à s'entendre, ils sont trop différents l'un de l'autre. On a même le sentiment qu'ils ne vont pas du tout ensemble. D'ailleurs, ça n'est jamais devenu très sérieux. Disons que Lorelai aura un peu perdu son temps avec Jason, mais au moins cette nouvelle déception lui aura permis d'ouvrir les yeux et de tomber sous le charme de Luke.

Jason, tout comme Chris, est issu du même monde que Lorelai. Il travaille d'ailleurs avec Richard pendant la saison. C'est un homme d'affaires sérieux, doté de beaucoup d'humour, terriblement maniaque et un peu bizarre sur les bords (il n'arrive pas à dormir avec une femme à ses côtés et demande à Lorelai d'aller dans la chambre d'amis... pas très romantique pour une première nuit ensemble). Il apparaît même parfois antipathique. Son égoïsme et son manque de cœur se confirment encore lorsqu'il décide d'attaquer Richard en justice, sans se préoccuper le moins du monde de la réaction de sa petite amie. Dès ce moment, Lorelai prend conscience qu'elle pourra trouver beaucoup mieux que lui...

Leur relation aura surtout permis d'ajouter pas mal d'humour à la saison, et a donné lieu à des scènes burlesques, puisqu'ils avaient décidé de cacher leur liaison à Emily et Richard (lorsqu'ils leur demandent de faire comme s'ils sortaient ensemble lors d'un gala).

Luke Danes 

Lorelai a rencontré Luke Danes quelques années avant le début de la première saison. Tout comme c'est le cas avant la plupart des gens de Stars Hollow, Lorelai s'est très vite lié d'amitié avec ce beau et musclé restaurateur. Mais elle ne l'a pas immédiatement considéré comme un potentiel petit ami. Lui, par contre, est tombé directement sous le charme. Il a même conservé pendant des années l'horoscope qu'elle lui avait donné le jour de leur première rencontre au café de Luke. C'est pour dire à quel point elle l'avait marqué. Mais timide et maladroit avec les femmes, il lui aura fallu des années avant de faire le premier pas.

C'est à la fin de la  que Luke va enfin tenter le tout pour le tout... Mais maladroit et hésitant (et malgré l'aide d'un livre sur la confiance en soi), il ne se fait pas immédiatement bien comprendre sur ses intentions. Évidemment, le baiser qu'il lui offre dans le dernier épisode l'aidera à y voir plus clair...

Leur alchimie parfaite va permettre à leur relation de durer. Il faut dire qu'ils ont aussi la pression de tout Stars Hollow sur leurs épaules (cfr la réunion de la ville au sujet de leur relation et des conséquences d'une probable rupture future). Lorelai, qui est pourtant connue pour avoir du mal à s'engager avec les hommes, le demandera même en mariage au terme de la  ! Et alors qu'elle redoutait d'organiser ce mariage, tout semble aller comme sur des roulettes : elle trouve rapidement la robe idéale, le traiteur idéal... Tout semble tellement facile !

Les seuls sujets à dispute furent Christopher et April. Ce sont d'ailleurs toujours des conflits très violents.

Même Emily et Richard avaient fini par accepter que leur fille ait trouvé l'âme sœur en un garçon aussi éloigné de leur petit monde bourgeois... Ils voulaient même bien leur offrir une superbe demeure à Stars Hollow.

Sa vie professionnelle 

Lorelai n'a pas eu un parcours ordinaire. Les aléas de la vie l'ont forcé à renoncer à beaucoup de choses. Et en premier lieu, aux études. Enceinte à 16 ans, elle n'a pas eu la chance d'étudier dans les plus prestigieuses universités, comme l'a fait Rory. Lorsqu'elle visite Harvard avec sa fille, dans l'épisode "Virée à Harvard" de la saison 2, on ressent très fort ce manque en elle. On imagine très bien que Lorelai aurait adoré faire l'expérience du campus, des fêtes entre copines, des auditoires...

Sans diplôme en poche, elle a quand même réussi à ouvrir sa propre auberge. Un rêve qu'elle nourrissait avec sa meilleure amie et cuisinière surdouée et maniaque Sookie. Pourtant, tout ça est un peu arrivé par hasard...

Lorsqu'elle arrive à Stars Hollow, elle n'a que 16 ans. Seule et fragile, elle trouve du soutien en Mia, la propriétaire de l'auberge de l'Indépendance. Celle-ci lui trouve rapidement un emploi dans son établissement en tant que serveuse. Et Lorelai se montre à la hauteur de ses espérances. Les épreuves l'ont fait grandir beaucoup plus vite. Ca a fait d'elle une femme sûre d'elle, responsable, très sociable et qui sait se débrouiller dans toutes les situations. Elle gravira très vite les échelons afin de devenir gérante de l'auberge (elle vient d'être nommée quand commence la série).

Plus ambitieuse encore, elle espère ouvrir sa propre auberge. Elle se donne les moyens d'y parvenir. Elle prend des cours du soir de gestion, ce qui est obligatoire si on veut ouvrir une société, un restaurant ou une auberge à son propre compte. Sookie et elle ont une idée très précise de ce qu'elles veulent faire. Et elles flashent tout de suite sur une maison abandonnée de Stars Hollow qu'on appelle "La Libellule". Seul problème : la propriétaire ne veut pas la vendre... Tout va s'accélérer lorsqu'une incendie se déclare dans l'auberge de l'indépendance et que les dégâts sont immenses. À la fin de la saison 3, la propriétaire de la libellule vient à mourir, ce qui il faut bien le dire profite aux deux entrepreneuses. Enfin bref, tout ça les conduit au début de la saison 5, avec Michel le réceptionniste sarcastique, à ouvrir leur propre auberge, qu'elles appelleront l'auberge de la libellule ! L'établissement, avec son style très particulier et son art culinaire raffiné, remporte rapidement un énorme succès.

Notes et références 

Personnage de fiction américain

Personnage de Gilmore Girls
Protestant de fiction